Le championnat du Royaume-Uni de snooker 2008 est la  de ce tournoi qui s'est déroulé au centre international de Telford entre le 13 et le . Il est souvent référencé comme le  pour des raisons de sponsoring.

La WPBSA (World Billiards and Snooker Assiciation), fédération contrôlant ce sport, a ouvert une enquête suspectant un match truqué après que Stephen Maguire ait battu Jamie Burnett 9-3 au premier tour. Plusieurs bookmakers ont arrêté de prendre des paris sur le match avant sa fin quand l'on a fait état d'un nombre important de sommes conséquentes, placées sur le même score, ont commencé à circuler dans le milieu.

Prix 

Gagnant :  
Finaliste :  
Demi-Finaliste : 
Quart de Finaliste :  
 de finaliste :  
 de finaliste : 
48 derniers :  
 de finaliste : 

Meilleur break en qualification : 
Meilleur break télévisé : 

Break maximum en qualification : 
Break maximum télévisé : 

Total :

Représentation des différentes nations 
Cette table montre le nombre de joueurs qui se sont qualifiés pour le tournoi et le nombre total de joueurs qui ont participé aux qualifications entre parenthèses.

 Au snooker, comme dans bien d'autres sports, quelques nations non souveraines sont traitées comme des entités séparées.

Tableau principal 

* Mark Davis a déclaré forfait pour raisons médicales
 ** Ian McCulloch a abandonné pour raisons médicales.

Finale

Qualifications 

Les qualifications ont eu lieu du  au 8 décembre à l'English Institute of Sport de Sheffield, Angleterre.

* Declan Hughes a abandonné pour raisons médicales.
** John Parrott a abandonné pour raisons médicales.

Centuries

Centuries des qualifications 

 143 Matthew Selt
 141 Ricky Walden
 137 Chris McBreen
 134, 105 Joe Swail
 134 Jimmy White
 129, 114 Alan McManus
 126 Mike Dunn
 123, 106 Paul Davison
 122, 101 Liu Chuang
 119, 116, 109 Ian McCulloch
 118, 107 Ian Preece
 116, 108, 105 Stuart Pettman
 115 Rodney Goggins
 115 Joe Delaney
 114, 104, 104 Lee Spick
 113 Atthasit Mahitthi

 112, 102 Jamie Jones
 111, 106, 104 Judd Trump
 111, 109 Rory McLeod
 111, 101 Mark Davis
 108, 102 Tom Ford
 106, 105 Matthew Couch
 106, 102 Michael Holt
 104 Barry Pinches
 104 Jin Long
 104 Robert Milkins
 101 Patrick Wallace
 101 Kuldesh Johal
 101 Rob Milkins
 101 Jamie Burnett
 101 Matthew Stevens
 100 Steve Davis

Centuries du tableau final 

 147, 130, 100 Ding Junhui
 143, 127, 117, 114, 110 Ronnie O'Sullivan
 139, 105, 103, 100 Mark Selby
 138, 136, 118, 116, 106, 104, 102, 101 Marco Fu
 136, 120, 109 Stephen Lee
 136, 115 Shaun Murphy
 136 Mark Williams
 132 Ali Carter
 131, 108, 102 Rory McLeod
 127, 103 Peter Ebdon

 127 Ken Doherty
 122, 115, 112, 104 Stephen Maguire
 120 Graeme Dott
 119, 100, 100 Mark Allen
 118 Neil Robertson
 113 Jamie Burnett
 109, 100 John Higgins
 105 Joe Perry
 102 Joe Swail
 100 Matthew Stevens

Notes et références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 2008
Sport en Angleterre en 2008
Événement sportif international en Angleterre